Fuentemolinos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentemolinos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Fuentemolinos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar